

Спрінг-Ридж — переписна місцевість, штат Флорида
 Спрінг-Ридж — переписна місцевість, штат Меріленд
 Спрінг-Ридж — переписна місцевість, штат Пенсільванія